Sadowa – wieś w Czechach, miejsce bitwy pod Sadową
 Sadowa – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie mohylowskim

 Miejscowości w Polsce
 Sadowa – wieś w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Brzeziny
 Sadowa – wieś sołecka w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim, w gminie Łomianki